Chieko Homma – ex calciatrice giapponese
 Isao Homma – ex calciatore giapponese
 Kei Homma – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Masaharu Homma – generale giapponese